Dirk de Groot (predikant) (1796-1878), Nederlands predikant.
 Dirk de Groot (voetballer) (1943), Nederlands voetballer en voetbalbestuurder.